Узнадзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Узнадзе, Дмитрий Николаевич (20 декабря 1886 (1 января 1887), Кведа-Сакара — 9 октября 1950, Тбилиси) — советский психолог и философ.
 Узнадзе, Ираклий (род. 18 мая 1972) — грузинский и турецкий дзюдоист, чемпион Европы.